Hana Mandlíková ha battuto in finale Wendy Turnbull 6–0 7–5.

Teste di serie
 Martina Navrátilová (semifinali)
 Evonne Goolagong (secondo turno)
 Hana Mandlíková (Campionessa)
 Wendy Turnbull (finalista)
 Greer Stevens (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Pam Shriver (quarti di finale)
 Sylvia Hanika (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1980